Luserke ist der Name von:

 Martin Luserke (1880–1968), deutscher Pädagoge, Barde, Schriftsteller und Theaterschaffender
 Matthias Luserke-Jaqui (* 1959), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler